Usedom kan avse:

Usedom – ö i Polen och Tyskland
Usedom (stad) – stad i Tyskland
Usedom (adelssläkt) – pommersk adelssläkt